Jasenovac (gemeente), een gemeente in Kroatië
Jasenovac (concentratiekamp), een concentratiekamp in die plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog
Jasenovac (Kneževi Vinogradi), een plaats in Kroatië